Kopystrzyń (ukr. Копистирин) – wieś ukraińska leżąca w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim. Miejscowość obejmuje obszar 35.98 km² i zamieszkana jest przez około 1000 osób.

Dawna osada na Podolu leżąca nad rzeką Murachwą. Miejscowość znana jest z dwóch bitew, z których pierwsza, pomiędzy Fedkiem Ostrogskim, a wodzami Jagiełły miała miejsce 30 listopada 1432, a druga, między Janem Olbrachtem a Tatarami 8 września 1487.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , s. 377-378.
 MSN World Atlas

Wsie w rejonie szarogrodzkim